Prodigy kan avse:
 Prodigy (onlinetjänst) – online tjänst i USA
 Prodigy (artist) – en amerikansk rappare
 The Prodigy – en brittisk techno/bigbeat/breakbeat/drum'n'bass/rockgrupp 
 Prodigy - tillverkare av discgolf-discar